Ballon steht für:

die Ballon-Form eines Objekts:
 die Luftfahrzeuge Heißluftballon und Gasballon sowie Fesselballon
 das Kurzwort für einen Luftballon (v. a. ein Kinderspielzeug)
 das Kurzwort für einen Glasballon (Flüssigkeitsgefäß)

Geographische Objekte:

 Ballon (Charente-Maritime), Gemeinde im französischen Département Charente-Maritime
 Ballon (Sarthe), Ortsteil der Gemeinde Ballon-Saint Mars im französischen Département Sarthe
 Ballon d’Alsace, französisch für Elsässer Belchen, Gipfel in den Vogesen
 Ballon de Servance, Gipfel in den Vogesen
 Grand Ballon, französisch für Großer Belchen, Gipfel in den Vogesen
 Lac du Ballon, See in den Vogesen
 Petit Ballon, französisch für Kahler Wasen, Gipfel in den Vogesen

Personen:
 Claude Ballon (1671–1744, französischer Tänzer und Choreograf)
 David Ballon (* 1969, französischer Karikaturist)
 Louise de Ballon (1591–1668), französische Mystikerin, Zisterzienserin, Ordensreformerin und Klostergründerin

Fachtermini:
 Im Ballett die „schwebende“ Sprungfähigkeit eines Tänzers

Preise:

 Ballon d’Or

Filme:
 Ballon (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2018

Siehe auch:

 Balloon (Begriffsklärung)
 Balon
 Belchen